Сантей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сантей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз